Eudes o Odó el Gran, duc sobirà d'Aquitània 676/688-735
 Eudes o Odó de Poitiers, duc d'Aquitània i comte de Poitiers 1038-1039